

Editoria
L'Epoca, quotidiano fondato a Roma il 16 marzo 1848; l'anno successivo si fonde con «La speranza italiana» per formare «La speranza dell'epoca».
L'Epoca, periodico politico-letterario-illustrato fondato a Genova nel 1877. Fu pubblicato fino al 1893.
L'Epoca, quotidiano fondato a Roma nel 1917. Soppresso dal regime fascista nel 1925, ebbe una seconda edizione tra il 1945 e il 1946.

Note

Pagine correlate 
Epoca